Борчани́нов — русская фамилия. 

Известные носители:
 Борчанинов, Александр Лукич (1884—1932) — российский революционер, советский государственный и партийный деятель.
 Борчанинов, Лука Иванович (1852—1905) — рабочий Мотовилихинского завода, один из первых сварщиков в России.